Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2015 – 4. edycja Letniego Grand Prix w skokach narciarskich z udziałem kobiet, która rozpoczęła się 14 sierpnia 2015 w Courchevel, natomiast zakończyła się 13 września 2015 w Ałmaty. Zaplanowanych zostało 5 konkursów indywidualnych. Tytuł sprzed roku obroniła Japonka Sara Takanashi.

Oficjalny kalendarz został zatwierdzony przez FIS w czerwcu 2015 roku podczas kongresu w Warnie.

Zwycięzcy

Terminarz

Skocznie 
W tabeli podano rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2015 lub ustanowione w trakcie jego trwania.

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix 
Klasyfikacja końcowa

Drużynowa klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2015
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich